

Населені пункти та їхні частини
 Маривіль — село в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Маривіль — село в гміні Шидловець Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Маривіль — осада в гміні Староґард-Ґданський Староґардського повіту Поморського воєводства

Примітки